Takács Ádám (?–1797) református lelkész
 Takács Ádám, született bácsai Nagy Gábor (1822–1897) színész, színigazgató